Budynek Orbitarium w Toruniu – zabytkowy budynek Orbitarium, wchodzący w skład Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Franciszkańskiej 15-21, w sąsiedztwie kościoła NMP, Collegium Maius UMK oraz Aresztu Śledczego.

Historia 

Budynek wraz ze zbiornikiem gazowym powstał w 1860 roku i pierwotnie pełnił funkcję tzw. domu gazownika wchodzącego w skład Gazowni Miejskiej w Toruniu. Mieszkał w nim pracownik gazowni wraz z rodziną. W okresie PRL budynek pełnił funkcje mieszkalne. W latach 2004-2005 został odrestaurowany i zaadaptowany na potrzeby Orbitarium, oddziału Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu. 12 lutego 2018 roku otwarto tu wystawę interaktywną i multimedialną – Baza MARS#17.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 192).

Architektura 
Budynek z czerwonej cegły powstał w stylu historyzującym i w pierwotnej formie architektonicznej przetrwał do czasów współczesnych.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekty kulturalne w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1860